Coritiba Foot Ball Club — clube de futebol brasileiro de Curitiba, Paraná
 Itabaiana Coritiba Foot Ball Clube — clube de futebol brasileiro de Itabaiana, Sergipe
 Coritiba Crocodiles — equipe de futebol americano brasileira de Curitiba, Paraná

Ver também 
 Curitiba — município brasileiro, capital do Paraná

 

Desambiguações de esportes